Směna je slovo, které má více významů: 

 výměna, výměnný neboli barterový obchod, forma vzájemného zcizení věcí prostřednictvím směnné smlouvy, prodej, v němž nefigurují finanční prostředky
 pracovní směna, souvislé nebo dělené období práce zpravidla v rámci jednoho dne nebo jedné noci (denní směna, noční směna, ranní směna, odpolední směna, nedělní směna, dělená směna, osmihodinová směna, dvanáctihodinová směna atd.) – původně označení pro střídání (výměnu) jedné skupiny pracovníků s jinou
 směna (četa), skupina pracovníků, kteří společně vykonávají práci v rámci jedné pracovní směny na společném pracovišti
 střídání družstev při hře v pálkovacích sportech a hrách (například baseball, softball)
 Směna (časopis), kulturní časopis Svazu české mládeže

Externí odkazy